Ernesto Enrique de Sajonia (;Dresde, 9 de diciembre de 1896 -Neckarhausen, 14 de junio de 1971) fue un miembro de la familia real sajona. Ernesto Enrique era el menor de los hijos varones  del último monarca sajón, Federico Augusto III, y de su esposa, la archiduquesa Luisa de Austria-Toscana. Desde 1923 hasta 1945, Ernesto Enrique fue el Administrador Jefe de la fundación Casa de Wettin – Albertinische Linie e.V.“.

Biografía 

El príncipe Ernesto Enrique de Sajonia pasó su infancia en Dresde, Pillnitz, y Moritzburg bajo la crianza de su padre. La pérdida de su madre, quien abandonó la familia de forma permanente en 1902, afectó a su padre y hermanos muy profundamente, según lo que ellos mismos afirmaron. Ernesto Enrique solo tenía seis años en ese tiempo, y posiblemente fue el hijo quien más sintió la pérdida.

Primera Guerra Mundial 
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Ernesto Enrique era teniente primero en el Regimiento real sajón de granaderos N.º 100. En septiembre pasó a ser ordenanza en el Comandamiento General del Cuerpo XIX (2º Real Sajón) en Reims y Lille. Realizó su abitur durante un permiso de cuatro meses en 1916, y después tomó parte en la batalla del Somme como miembro del personal de la 24ª División de la Reserva. El 30 de agosto de 1916, Ernesto Enrique recibió la Orden Militar de San Enrique por méritos.

En la primavera de 1917, tomó el mando de la 9ª Compañía del Regimiento de Infantería de Reserva N.º 104 en Berezhany (Galicia Oriental). Estuvo en el hospital durante dos meses en 1917, después de la cual comandó la 9ª Batería de Artillería del Regimiento N.º 115 en torno a Ypres.

A inicios de mayo de 1918, lideró el 1º Escuadrón del Regimiento de la Guardia Montada en Stary Bychow en el Dnieper en Rusia y, en agosto del mismo año, estuvo al cargo de las tropas sajonas en Dorpat, Reval y Finlandia. En noviembre y diciembre de 1918, Ernesto Enrique supervisó el retorno de tropas sajonas a Alemania.

Década de 1920 
En 1919 y 1920, Ernesto Enrique aprendió a administrar una mansión en Silesia. Durante el Kapp Putsch en marzo de 1920, actuó de enlace entre los putschistas en Berlín y el Reichswehr en Wrocław. Después del fracaso del putsch, se trasladó a Múnich, donde se unió al círculo entorno al anterior príncipe de la Corona Ruperto de Baviera. Contrajo matrimonio el 12 de abril de 1921 en el Palacio de Nymphenburg con Sofía (14 de febrero de 1902-24 de mayo de 1941), la hermana menor de la gran duquesa Carlota de Luxemburgo y la esposa de Ruperto, la princesa Antonia de Luxemburgo. Fue considerado un matrimonio feliz; tuvieron tres hijos.

Ernesto Enrique no participó en el Putsch de la Cervecería el 8 y 9 de noviembre de 1923 en Múnich. Rechazó la ideología nazi de forma consistente y se distanció de Hitler y Ludendorff. A petición de su padre, tomó el control como jefe de la administración de la fundación Casa de Wettin - Albertinische Linie e.V. Su padre también le dio poderes para negociar con el Estado Libre de Sajonia sobre el futuro uso de las mansiones de la familia Wettin y su colección de arte. El 25 de junio de 1925, fue firmado un tratado entre el Estado Libre y su antigua dinastía reinante, regulando la relación entre la Casa de Wettin y el Estado Libre, en el contexto de la ley sobre la materia de 9 de julio de 1924.

En los años subsiguientes, Ernesto Enrique, quien era un ávido amante del arte, realizó varios viajes a Egipto con su mujer e hijos. En 1928/29, se aproximó a Gustav Stresemann del DVP (el Partido del Pueblo Alemán), quien quería que Ernesto Enrique se presentara como candidato a la presidencia federal. Ernesto Enrique lo consideró una empresa sin esperanza y declinó.

Era nazi 
Ernesto Enrique se opuso al nazismo después de que estos formaran gobierno el 30 de enero de 1933. Sin embargo, fracasó en leer la situación política correctamente. Creyó que Hitler podría ser detenido mediante una oposición política conservadora y, en la primavera de 1933, se unió al Stahlhelm, con la esperanza de poder escapar de la influencia de los nazis. El 1 de julio de 1934, durante la Noche de los cuchillos largos, fue arrestado. Fue internado en un campo de concentración en Hohnstein durante cinco días.

Después de su liberación, Ernesto Enrique se retiró al Castillo de Moritzburg en Sajonia. Era un ávido cazador y tuvo que estar en contacto con líderes nazis como Hermann Göring, quien, como maestro de caza, estuvo interesado en los bosques en propiedad de los Wettin, y Martin Mutschmann, el gobernador nazi de Sajonia. En 1938, recibió al rey Carlos II de Rumanía en su castillo, y en 1939 tuvo extensas discusiones políticas con Carl Friedrich Goerdeler, quien había sido alcalde de Leipzig y más tarde estuvo activo como miembro de la resistencia alemana. Pocas semanas antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Ernesto Enrique fue seleccionado en el grupo IV de la Abwehr en Dresde.

En 1943, expresó abiertamente dudas sobre si la muerte de su hermano, Jorge de Sajonia, había sido un accidente. La Gestapo entonces lo arrestó y lo interrogó. Sin embargo, no hubo más consecuencias personales, en tanto que los nazis todavía eran reacios a enfrentarse a un miembro de una antigua familia real.

Ernesto Enrique fue un admirador del arte de Käthe Kollwitz. Después de que esta perdiera su casa en el bombardeo de Berlín de 1943, la invitó a trasladarse a Moritzburg, donde ella vivió y trabajó en el Rudenhof, en la inmediata vecindad del castillo, donde murió en abril de 1945.

En febrero de 1945, la cercana Dresde fue bombardeada. En marzo de 1945, Ernesto Enrique huyó a Sigmaringen para escapar del avance del Ejército Rojo. Antes de abandonar, Ernesto Enrique y sus hijos enterraron la mayor parte de sus valiosas pertenencias en 40 cajas en el bosque de Königswalde. La mayor parte de este tesoro fue encontrado por el Ejército Rojo y trasladado a la Unión Soviética. Sin embargo, tres de estas cajas llenas de tesoros fueron redescubiertas en 1995.

Después de la guerra 
En 1947, Ernesto Enrique contrajo matrimonio con la actriz Virginia Dulon (1910-2002), quien se estiló princesa Virginia de Sajonia después del matrimonio. Ese mismo año, adquirió la finca Coolamber en Lismacaffrey (Condado de Westmeath) en Irlanda y se trasladó ahí con su segunda esposa y sus hijos de su primer matrimonio. Después de algunas dificultades iniciales, se convirtió en un granjero de éxito y aprendió a apreciar su nueva casa y su pueblo y cultura.

Murió en Neckarhausen mientras visitaba Alemania en 1971. Después de 1945, no volvió a ver su Sajonia natal de nuevo.

Matrimonio e hijos 
Ernesto Enrique contrajo matrimonio por primera vez  con la princesa Sofía de Luxemburgo, sexto vástago e hija menor del gran duque Guillermo IV de Luxemburgo y de su esposa, la infanta María Ana de Portugal, el 12 de abril de 1921 en Schloss Hohenburg. Ernesto Enrique y Sofía tuvieron tres hijos:

 Alberto Federico Augusto Juan Gregorio Dedo (Múnich, 9 de mayo de 1922 -Radebeul, 6 de diciembre de 2009), nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia.
 Jorge Timo Miguel Nicolás María (Múnich, 22 de diciembre de 1923-Emden, 22 de abril de 1982), contrajo matrimonio tres veces: la primera con Margit Lukas (1923-1957) el 7 de agosto de 1952, con quien tuvo dos hijos, Rüdiger Karl Ernst Timo Aldi (n. 23 de diciembre de 1953) e Iris Hildegard Sophie Margit Gisela (n. 21 de septiembre de 1955); la segunda vez de 1966-1973 con Charlotte Schwindack (n. 1919), de quien se divorció; y la tercera con Erina Eilts (n. 1921) en 1974. Antes de sus matrimonios, también tuvo un hijo natural de Erika Montanus, Hubertus von Sachsen, (n. 25 de mayo de 1950).
 Ruperto Huberto Gero María de Sajonia (Múnich, 12 de septiembre de 1925-Picton, 10 de abril de 2003), nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia.

Sofía murió el 24 de mayo de 1941 en Múnich de neumonía. Tras su muerte, Ernesto Enrique contrajo matrimonio morganático con Virginia Dulon (1910-2002) el 28 de junio de 1947 en París. Este matrimonio no tuvo descendencia.

Títulos y estilos 

 9 de diciembre de 1896-14 de junio de 1971: Su Alteza Real el príncipe Ernesto Enrique de Sajonia, duque de Sajonia.

Ancestros

Bibliografía 
 Prinz Ernst Heinrich von Sachsen: Mein Lebensweg vom Königsschloss zum Bauernhof, 4th ed, Verlag der Kunst Dresden, Husum, 2010,

Referencias

Enlaces externos 
 

Casa de Wettin
Príncipes de Sajonia
Nacidos en Dresde
Emigrantes
Católicos de Alemania